Renne steht für 
Geografisches
 Steinerne Renne, Naturdenkmal im Harz 
 Lange Renne, Nebengewässer des Rheins
 Renne (Nette), Nebenbach der Nette (Niers)
 Renne (Aujon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Aujon

Renne oder Renné ist der Familienname folgender Personen:
 Berndt Renne (* 1943) deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Gilles Renne (* 1954), französischer Jazzmusiker
 Max Renne (* 1974), deutscher Dirigent
 Paul Renne (1939–1970), US-amerikanischer Biathlet